Taba puede referirse a:
Taba o astrágalo, hueso de la parte posterior del pie; 
Taba, cada uno de los huesos que se usan a modo de dados en el juego de las tabas; o
Taba, ciudad de Egipto.